Leimbacher ist der Familienname von

 Fidel Leimbacher (1788–1848), vorarlbergisch-schweizerischer Baumeister
 Georges Leimbacher (1911–1989), Schweizer Bauunternehmer und Politiker
 Joseph-Fidel Leimbacher (1813–1864) Schweizer Baumeister